Arcivévoda Karel Ferdinand (29. července 1818, Vídeň – 20. listopadu 1874, Židlochovice) byl rakouský arcivévoda a těšínský princ z tzv. vojevůdcovské linie habsbursko-lotrinské dynastie.

Život 

Byl druhý syn těšínského knížete a arcivévody Karla Ludvíka Rakousko-Těšínského a Jindřišky Nasavsko-Weilburské.

Vojenská kariéra 
Jako syn „vítěze od Aspernu“ započal svou vojenskou kariéru u 57. pěšího pluku v Brně. Poté převzal velení jedné z brigád v Itálii, a poté v roce 1848 v Praze proti povstalcům.

Od roku 1854 žil se svou rodinou v Itálii. V roce 1859 byl jmenován generálem na Moravě a ve Slezsku, a roku 1860 byl přeložen do Brna. V roce 1866 se vzal pozice generála a o osm let později zemřel na nemoc jater. Pohřben byl do vídeňské kapucínské krypty.

Manželka a potomstvo 
Roku 1854 se Karel Ferdinand oženil s vdovou po Ferdinandu Karlovi Rakouskému-Este (1821–1849), arcivévodkyní Alžbětou Františkou Marií (1831–1903), dcerou Josefa Antonína Habsbursko-Lotrinského:

 František Josef (*/† 1855)
 Bedřich (1856–1936), arcivévoda rakouský, kníže těšínský, rmádní generální inspektor armády Rakouska-Uherska a v letech 1914–1916 její vrchní velitel, ⚭ 1878 Isabela z Croye-Dülmenu (27. února 1856 – 5. září 1931)
 Marie Kristina (21. července 1858 – 6. února 1929), ⚭ 1879 Alfons XII. (28. listopadu 1857 – 25. listopadu 1885), král španělský od roku 1875 až do své smrti
 Karel Štěpán (5. září 1860 – 7. dubna 1933), ⚭ 1886 Marie Terezie Rakousko-Toskánská (18. září 1862 – 10. května 1933)
 Evžen (21. května 1863 – 30. prosince 1954), velmistr Řádu německých rytířů
 Marie Eleonora (*/† 1864)

Vývod z předků

Odkazy

Literatura

Reference

Externí odkazy 
 
 Záznam o úmrtí v matrice farnosti Židlochovice v Moravském zemském archivu

Karel Ferdinand
Karel Ferdinand
Rakousko-uherští generálové
Pohřbení v císařské hrobce ve Vídni
Narození 29. července
Narození v roce 1818
Úmrtí 20. listopadu
Úmrtí v roce 1874
Muži